Casa di Spinoza all'Aia
 Casa di Spinoza a Rijnsburg